Alhama [], von arabisch  (wovon sich auch das Wort Hammām, deutsch Hamam, ableitet), bezeichnet

mehrere Orte in Spanien:
Alhama de Almería
Alhama de Aragón
Alhama de Granada
Alhama de Murcia

eine comarca in der spanischen Provinz Granada, siehe Alhama (Comarca)

mehrere Flüsse in Spanien:
einen Nebenfluss des Ebro, siehe Rio Alhama
einen Nebenfluss des Fardes in Andalusien, siehe Alhama (Fardes)

die Burg Castillo de Alhama in Alhama de Aragón